Damallsvenskan 2015 var Sveriges högsta division i fotboll för damer 2015. FC Rosengård inledde säsongen som regerande mästare och lyckades den 18 oktober försvara titeln.
Nykomlingar för denna säsong var Mallbackens IF och Hammarby IF. Hammarby IF och AIK slutade 11:a respektive 12:a vilket innebar nedflyttning.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Totala poängligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 2015
Fotbollssäsongen 2015
2015